Lay steht für:
 Lay (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort

Lay ist der Name folgender 

Orte:
 Koblenz-Lay, Stadtteil von Koblenz, Rheinland-Pfalz
 Lay (Hilpoltstein), Ortsteil der Stadt Hilpoltstein, Landkreis Roth, Bayern
 Lay (Loire), französische Gemeinde im Département Loire

geografischer Objekte:
 Lay (Fluss), Fluss im Département Vendée, Frankreich
 Petit Lay, Fluss im Département Vendée, Frankreich
 Hohe Lay (Nassau), Felsen oberhalb des Lahntals

Firmen und Marken:
 John Lay Electronics AG, Schweizer Elektronik-Großhändler
 Lay's, Kartoffelchipsmarke

lay steht für:
 Lama-Bai (ISO-639-3-Code), Dialekt der Dialektgruppe Panyi–Lama von Bai, Sprache der Bai in China

LAY steht für:
 Ladysmith Airport (IATA-Code), Flughafen von Ladysmith, Provinz KwaZulu-Natal, Südafrika
 Layang-Layang Aerospace (ICAO-Code), malaiisische Fluggesellschaft

Siehe auch:
 Le Lay
 Ley (Begriffsklärung)
 Lai

Abkürzung